Марк Аврелий ():

 Марк Аврелий (121—180) — римский император (161—180) из династии Антонинов.
 Марк Аврелий Валерий — римский император в 285—310 годах.
 Марк Аврелий Валерий Максенций — римский император в 306—312 годах.
 Марк Аврелий Децим — римский политический деятель второй половины III века.
 Марк Аврелий Кар — римский император в 282—283 годах.
 Марк Аврелий Карин — римский император (283 — июль 285), сын императора Кара.
 Марк Аврелий Клавдий Квинтилл — римский император в 270 году.
 Марк Аврелий Котта — консул Древнего Рима 74 до н. э.
 Марк Аврелий Мавзей Валерий Караузий — император мятежной Британии в 287—293 годы.
 Марк Аврелий Марий — второй император Галльской империи (269 год).
 Марк Аврелий Нумериан — римский император в 283—284 годах.
 Марк Аврелий Сабин Юлиан — римский император-узурпатор в 283—285/286? годах.
 Марк Аврелий Север Александр — римский император c 222 по 235 год, последний из династии Северов.
 Марк Аврелий Скавр — римский консул-суффект Римской республики в 108 году до н. э.